Суперкубок УЄФА 2015 — 40-й розіграш Суперкубка УЄФА, у якому зіграли переможець Ліги чемпіонів 2014–2015 «Барселона» та переможець Ліги Європи 2014–2015 «Севілья». Гра відбулася 11 серпня 2015 року на стадіоні «Динамо Арена» імені Бориса Пайчадзе, у Тбілісі, Грузія, та завершилася перемогою «Барселони» з рахунком 5:4.

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Примітки 

2015 у футболі
2015 у Грузії
2015
Спорт у Тбілісі
Серпень 2015